Fridrich II. Bádenský (9. července 1857 – 8. srpen 1928) byl v letech 1907 až 1918 sedmým a posledním bádenským velkovévodou. Pocházel z rodu Zähringenů, jehož hlavou byl od roku 1907 do smrti.

Vláda 
Jeho otec velkovévoda Fridrich I. zemřel na svém letním sídle na ostrově Mainau v jižním Německu dne 28. září 1907. Po jeho smrti se stal velkovévodou právě jeho syn jako Fridrich II.

Fridrich II. abdikoval 22. listopadu 1918 na konci první světové války poté co Německo prohrálo válku. Vládl pouze 11 let. Protože byl bezdětný, stal se po jeho smrti v roce 1928 hlavou rodu a titulárním velkovévodou jeho adoptovaný syn Berthold Bádenský.

Vývod z předků

Reference

Související články 
 Bádenské velkovévodství
 Zähringové

Externí odkazy 
 

Narození v roce 1857
Úmrtí v roce 1928
Zähringenové
Bádenští velkovévodové
Bádenští princové
Rytíři Řádu černé orlice
Panovníci svržení za první světové války
Muži
Protestantští panovníci
Absolventi Heidelberské univerzity
Narození 9. července
Úmrtí 9. srpna
Narození v Karlsruhe